Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Matthieu en référence à l’apôtre Matthieu :
 la cathédrale Saint-Matthieu d’Osorno au Chili ;
 la cathédrale Saint-Matthieu de Washington aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Matthieu de Khartoum au Soudan.

Voir aussi 
 
 

Matthieu
~